Родак:

 Родак, Елена Павловна (Шкуратова, род. 1979) — российская актриса.
 Родак, Лео (1913—1991) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира (1938—1939).
 Родак, Майк (1917—1980) — игрок в американский футбол.
 Родак, Марек (род. 1996) — словацкий футболист.
 Родак, Павел (род. 1967) — польский литературовед.